Сергей Бондарчук: Бондарчук, Сергей Васильевич (род. 1971) — депутат Верховной Рады Украины (2002—2005), Герой Украины.
 Бондарчук, Сергей Михайлович (1961—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.
 Бондарчук, Сергей Фёдорович (1920—1994) — советский актёр и кинорежиссёр; Герой Социалистического Труда, народный артист СССР.